The Masked Ball – cortometraggio del 1916 diretto da William P.S. Earle e Wally Van
The Masked Ball – cortometraggio di animazione del 1921 diretto da Wallace A. Carlson